Чемпионаты мира по волейболу среди мужских старших молодёжных команд — соревнования для мужских старших молодёжных сборных, проводимые под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).
 
Проводился с 2013 по 2017 год по нечётным годам. В соревнованиях участвуют спортсмены в возрасте до 23 лет.

Призёры

Ссылки 
 Страница на сайте Международной федерации волейбола

Чемпионаты мира по волейболу среди старших молодёжных команд